Кокпек:
 Кокпек — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области Казахстана.
 Кокпек — казахское название лебеды белой (), растения из семейства .